Xicotenga es el nombre con el que los cronistas de Indias aludieron a:
 
Xicohténcatl el Viejo, señor de Tizatlán y aliado de Hernán Cortés contra Moctezuma.
Xicohténcatl Axayacatzin, hijo del anterior y opositor a Cortés, quien lo mandó ahorcar.